Najpiękniejsza (Bellissima) – włoski film z 1951 w reżyserii Luchino Viscontiego
 Bellissima – polski film z 2000 w reżyserii Artura Urbańskiego
 Bellissima – piosenka DJ Quicksilvera
 Belíssima – brazylijska telenowela (2005–2006)

Zobacz też 
 najpiękniejsza